Риториа́не  () — еретики конца IV — начала V века, описанные Филастрием в книге «Liber de Haeresibus» и Августином в книге «De Haeresibus ad Quodvultdeum Liber Unus»; у первого автора это 91 ересь, у второго автора  это 72 ересь. Филастрий сообщает, что данное имя в честь учителя их секты — Реториус (). Августин отзывается о риторианах как о людях тщеславных; они создали своеобразное учение, которое Августин называет абсурдным. Согласно учению риториан  все еретики идут по правильному пути и учат истине. О численности риториан Филастрий и Августин ничего не сообщают.

Ссылки 
 Джон Генри Блант. Dictionary of Sects, Heresies, Ecclesiastical Parties, and Schools of Religious Thought. Rivingtons, 1903. p. 492
 Augustinus. «De Haeresibus ad Quodvultdeum Liber Unus».
 «De Haeresibus ad Quodvultdeum Liber Unus» — «Livre sur les hérésies À Quodvultdeus»
 Augustinus. «De Haeresibus ad Quodvultdeum Liber Unus».
 PL. 53. col. 612. LXXII.
 PL 12 col. 1202

История христианства
Еретические течения в христианстве